Gasmann steht für:
 einen Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens, der Gaszähler abliest
 einen Angestellten, der die öffentliche Gasbeleuchtung ein- und ausschaltet
 Gasmann (Film), deutscher Spielfilm von Arne Körner (2019)

Der Gasmann steht für:
 Der Gasmann, deutscher Spielfilm mit Heinz Rühmann

Siehe auch:
 Gaßmann
 Gassmann
 Gassman